Larcher ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Larcher (1937–2012), österreichische Germanistin und Historikerin
 Claudia Larcher (* 1979), österreichische bildende Künstlerin und Filmschaffende
 Daniela Larcher (* 1977), bürgerlicher Name von Alex Beer, österreichische Schriftstellerin
 Detlev von Larcher (* 1937), deutscher Politiker
 Dietmar Larcher (* 1940), österreichischer Erziehungswissenschaftler
 Gérard Larcher (* 1949), französischer Politiker
  
 Jean Larcher (1947–2015), französischer Typograf, Kalligraf und Schriftkünstler
 Reinhard Larcher (* 1947), österreichischer Psychologe und Psychoanalytiker
 Rolf Larcher (* 1934), Schweizer Ruderer 
 Thomas Larcher (* 1963), österreichischer Komponist und Pianist
 Walter Larcher (* 1929), österreichischer Botaniker und Hochschulprofessor
sowie
 Thomas L’Archer († 1329), Großprior der Malteser in England.